Заксенха́узен ():
 Заксенхаузен — нацистский концентрационный лагерь (1936—1945), а затем советский (1945—1950) лагерь.
 Заксенхаузен — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
  — квартал Франкфурта-на-Майне.